Stor-Järptjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Järptjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 
Stor-Järptjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (20 ha)
Stor-Järptjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (13,8 ha)

Se även
Järptjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn